Охридска архиепископија може бити:

 Охридска архиепископија, средњовековна и нововековна аутокефална црква (1019—1767)
 Македонска православна црква — Охридска архиепископија, аутокефална црква у Северној Македонији
 Православна охридска архиепископија, аутономна црква у Северној Македонији, под јурисдикцијом Српске православне цркве
 Преспанско-охридска архиепископија, историографски назив за помесну цркву у Самуиловом царству (976—1018)